«Ренегаты» — американский кинофильм 1989 года.

Сюжет 

Полицейский Бастер Мак-Генри работает под прикрытием и в какой-то момент вынужден преступить закон, приняв участие в ограблении. В результате два человека убито, сам Бастер ранен и похищено старинное индейское копье. Раненому Бастеру помогает молодой индеец Хэнк Сторм. Ему нужно копьё, которое похитили бандиты. А Бастер преследует самих бандитов. Таким образом, индейцу и полицейскому придётся объединиться.

В ролях 
 Кифер Сазерленд ― детектив Бастер МакГенри
 Лу Даймонд Филлипс ― Хэнк Сторм
Роберт Неппер — Бобби Марино
Билл Смитрович — детектив Финч
 Джейми Герц ― Барбара
Кларк Джонсон — Джей Джей
Питер Макнилл — детектив Дэнни Рэнсом
Флойд Вестерман — Красный Ворон Сторм, отец Хэнка Сторма
Гари Фармер — Джордж Сторм, брат Хэнка  Сторма

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1989 года
Фильмы-боевики США
Бадди-муви США
Фильмы о полицейских
Фильмы об индейцах
Фильмы Джека Шолдера
Фильмы Interscope Communications